Бурка может означать:

Люди 
 Бурка — женщина, представительница народа буров.

Верхняя одежда 
 Бурка — безрукавная мужская одежда из войлока, распространённая на Кавказе.
 Бурка — женская верхняя одежда, служащая полному сокрытию тела.

Топоним 
 Бурка (приток Парбига) — река в России, протекает в Томской области.

Фамилия 
Бурка — славянская и французская фамилия:
 Бурка, Михаил Иосифович (1914—1988) — председатель исполнительного комитета Киевского городского совета депутатов трудящихся
 Бурка, Николай Лукьянович (1917—1973) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бурка, Петра (род. 1946) — канадская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года.
 Бурка, Сильвия (род. 1954) — канадская конькобежка и велогонщица.
 Гелете Бурка (род. 1986) — эфиопская бегунья на средние дистанции.
 Бурка, Эллен (1921—2016) — канадская фигуристка и тренер нидерландского происхождения.

См. также 
 Бурки (значения)
 Сивка-бурка

Примечания